Открытый чемпионат Стокгольма по теннису 2019 — 51-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Швеции городе Стокгольм на закрытых хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоялись с 14 по 20 октября 2019 года.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 7 октября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Григор Димитров
  Элиас Имер
  Микаэль Имер

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Янко Типсаревич

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Деннис Новак
  Томми Пол
  Алексей Попырин
  Цедрик-Марсель Штебе

4. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации 
  Джанлука Магер
  Оскар Отте
  Юити Сугита

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Официальный сайт

Открытый чемпионат Стокгольма по теннису
Швеция
Теннис
Октябрь 2019 года